Шесто Светско првенство у одбојци за жене 1970. је одржано у Бугарској од 12. септембра до 2. октобра 1970.

Учесници 
На светско првенство су учествовале 16 репрезентације.

Формат такмичења 
Формат такмичења се састојао из два круга (први и завршни круг). У , 16 репрезентација је било подељено у 4 групе (у свакој по четири екипе). Све екипе су се пласирале у други круг.

У , креиране су две групе (од 1.-8. места и од 9.-16. места), тимови су били распоређени у зависности од пласмана у Првом кругу (по две првопласиране екипе из сваке групе су биле смештене у групи од 1.-8. места а остале екипе у групи од 9.-16. места). Коначни пласман екипа је одређен по Бергеровом систему.

Први круг

Група А - Севлијево

Група Б - Софија

Група Ц - Бургас

Група Д - Варна

Завршна рунда 
 Резултати између тимова који су играли међусобно у Првој рунди су пренети у завршну рунду.

Група од 9.-16. места - Бургас

Група

Група од 1.-8. места - Варна

Коначан пласман

Види још 
 Светско првенство у одбојци 1970.

Спољашње везе 

 fivb резултати

Светска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Бугарској
Одбојка у 1970.